Heki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pazina, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 465 stanovnika te 131 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Antun Hek, hrv. svećenik, crkv. školski dužnosnik

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji